Boturići est un toponyme qui peut désigner:
Boturići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Boturići, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina.